Mittelwerk bezeichnet

 das nationalsozialistische Rüstungsunternehmen Mittelwerk GmbH
 die unter Tage gelegene Raketenfabrik der Mittelwerk GmbH im Kohnstein bei Nordhausen, wo KZ-Häftlinge des KZ Mittelbau-Dora Raketen montieren mussten.